Owieczki – wieś w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Klonowa 
 Owieczki – wieś w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, w gminie Goniądz 
 Owieczki – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Łubowo 
 Owieczki – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie obornickim, w gminie Rogoźno
 Owieczki – jezioro w Polsce, w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w Gminie Łubowo, na Pojezierzu Gnieźnieńskim
Owieczki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.